Кобиков, Артём Александрович (род. 1992) — украинский хоккеист.
 Кобиков, Хамит Кожабергенович (1916—1973) — командир орудия артиллерийского дивизиона. Герой Советского Союза.